Gove peut faire référence à:

Toponymes 
 Gove, ville du Kansas (États-Unis), nommée en l'honneur du capitaine Grenville L. Gove, mort pendant la Guerre de Sécession ;
 le Comté de Gove ;
 Péninsule de Gove, péninsule dans le Territoire du Nord (Australie) ;
 Barrage du Gove, barrage hydroélectrique en Angola ;
 Gove, localité de la municipalité de Baião (Portugal).

Patronyme 
 David Gove (né en 1978), hockeyeur américain ;
 Ernesto Gove, gouverneur de la Banque du Mozambique ;
 Jennifer Gove (née en 1940), joueuse de cricket d'Afrique du Sud ;
 Michael Gove (né en 1967), homme politique britannique ;
 Samuel F. Gove (1822–1900), représentant de Géorgie.

Prénom 
 Gove Saulsbury (1815–1881), homme politique américain ;
 Gove Scrivenor, musicien américain.